

Personnalités 

 Jean de Marignol religieux franciscain italien
 Curzio de Marignol gentilhomme florentin

Voir aussi 

 Villa Medicea di Marignolle